Folklores du monde est un festival d'une semaine qui se déroule tous les ans en juillet dans la ville de Saint-Malo en Bretagne. Ce festival, initialement consacré à la culture bretonne a élargi sa programmation et accueille depuis les années 1990 des groupes de danse et de musique traditionnelles venus des quatre coins du monde : Asie, Afrique, Amérique du Sud, Pays de l'Est. En plus des groupes étrangers, le festival accueille aussi des bagadous et des cercles celtiques venus de toute la Bretagne ainsi que des groupes de danse et musique traditionnelles de différentes régions de France.  

Depuis les années 2000, Folklores du monde reçoit annuellement la visite de près de  festivaliers.

Histoire
En 1956 est lancée la fête des Œillets à Paramé sous la mandature de Georges Coudray. La ville, voisine de Saint-Malo, abrite alors des serres où sont cultivés des œillets. Cette fête  dure deux jours au mois de juillet avec, à travers toute la ville, défilé, chants et danses folkloriques principalement bretons. Elle perdurera à Paramé après la fusion en 1967 des trois communes (Saint-Malo, Saint-Servan et Paramé) et deviendra en 1978 la fête du Clos Poulet en s'étendant à l'ensemble de Saint-Malo puis vingt ans plus tard Folklores du monde

Concerts et spectacles 
En journée
De nombreuses animations sont proposées au public pendant toute la semaine que durent les festivités : défilés de danseurs et danseuses dans les rues, mini-concerts et cours de danse. Ces animations se déroulant le matin et l'après-midi ont lieu principalement dans le quartier de Paramé mais également dans la vieille ville intra-muros et le quartier de Saint-Servan.

En soirée
Chaque soir de nombreux concerts sont organisés sous le chapiteau du Cabaret à Paramé et les spectacles de danse sont présentés dans la salle omnisports du Panier Fleuri. Des animations musicales sont également proposées par certains bars dans toute l'agglomération malouine.

Le dernier week-end du festival, un grand fest-noz gratuit est organisé en extérieur sur la place Georges Coudray à Paramé et représente un des moments forts de la semaine.

Les différents lieux du festival 
La salle du Panier Fleuri
Cette grande salle communale située à Paramé accueille le soir tous les spectacles de danse. On y trouve également le bureau des bénévoles du festival et la billetterie principale. 

Le Cabaret
Monté spécialement chaque année pour le festival, ce grand chapiteau présente chaque soir des concerts et fest-noz sur un parking au centre de Paramé.

L'ancienne mairie de Paramé
Chaque matin des cours d'initiation à la danse bretonne sont proposés gratuitement aux festivaliers dans la grande salle de l'ancienne mairie de Paramé sur la place Georges Coudray. Les séances sont habituellement menées par des danseurs et danseuses du cercle Quic-en-Groigne de Saint-Malo en collaboration avec le festival.

Le Parc des Chênes
Situé également à Paramé, ce parc verdoyant accueille le dernier dimanche du festival un grand spectacle avec tous les groupes de danse qui se sont produits pendant la semaine à la salle du Panier fleuri. Le spectacle, en extérieur, est précédé par un grand défilé dans les rues du bourg.

Groupes de Saint-Malo 
 Chaque année, Saint-Malo est représentée pendant le festival par : 
 le bagad et cercle celtique de Quic-en-Groigne, 
 l'ensemble Quik Alet
 le groupe de chants de marins des Corsaires Malouins.

Liens externes 
 Site officiel de la ville de Saint-Malo

Festival de musique en Ille-et-Vilaine
Festival de danse en France
Festival de musique traditionnelle
Saint-Malo
Festival fondé en 1956
Tourisme en Ille-et-Vilaine